Der Dänische Fußballpokal 2016/17 war die 63. Austragung des dänischen Pokalwettbewerbs der Männer. Er wurde vom dänischen Fußballverband ausgetragen. Das Finale fand traditionell am Himmelfahrtstag (25. Mai 2017) im Telia Parken von Kopenhagen statt. Pokalsieger wurde Titelverteidiger FC Kopenhagen, der sich im Finale gegen den Brøndby IF durchsetzte.

In allen Runden wurden die Begegnungen in einem Spiel ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde zur Ermittlung des Siegers eine Verlängerung gespielt. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen.

1. Runde 
Es nahmen 60 Mannschaften der Dänemarkserie oder tiefer, alle 24 Vereine der 2. Division 2015/16, 9 Teams der 1. Division 2015/16, sowie der Elfte und Zwölfte der Superliga 2015/16 teil. Aus der 1. Division trat der FC Vestsjælland wegen Insolvenz nicht an. Dadurch zog Næstved BK kampflos in die zweite Runde.

|}

2. Runde 
Teilnehmer waren die 48 Sieger der ersten Runde, der Erste und Zweite der 1. Division 2015/16, sowie die 6 Teams auf den Plätzen Fünf bis Zehn der Superliga 2015/16.

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 28 Sieger der zweiten Runde und die besten vier Vereine der Superliga 2015/16.

|}

4. Runde 
Teilnehmer: Die 16 Sieger der dritten Runde.

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 
Ab diesem Jahr wurde auch das Halbfinale in einem Spiel entschieden.

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten auf haslund.info
 Denmark Cup 2016/17 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2016/17